NGC 4114 (другие обозначения — MCG -2-31-18, NPM1G -13.0366, PGC 38460) — спиральная галактика с перемычкой (SBa) в созвездии Ворона. Открыта Джоном Гершелем в 1835 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

4114
Ворон (созвездие)